Auguste hace referencia a varios artículos:

Personas
Auguste Beernaert, estadista belga, premio Nobel de la Paz en 1909.
Auguste Comte, filósofo francés.
Auguste Piccard, inventor suizo.
Auguste Rodin, escultor francés.
Jean Auguste Dominique Ingres, pintor francés.